Meister der Österreichischen Eishockey-Liga 1974/75 wurde mit dem  ATSE Graz zum ersten Mal ein Verein aus der Steiermark und beendete damit die Serie des EC KAC mit elf Titelgewinnen in Folge.

Bundesliga

Modus 
Die acht Vereine spielten im Grunddurchgang jeweils vier Mal gegeneinander.

Tabelle nach dem Grunddurchgang (28 Runden) 
 #  Team             GP    W   T   L    Tore      P     GP = absolvierte Spiele
 1. ATSE Graz        28   22   2   4   126: 48   46      W = Gewonnen
 2. EC Innsbruck     28   15   3  10   119:107   33      T = Unentschieden
 3. EC KAC           28   15   3  10   109:121   33      L = Verloren
 4. Wiener EV        28   10   8  10   123: 98   28      P = Punkte
 5. Kapfenberger SV  28   11   6  11   105: 99   28      Tore = Torverhältnis
 6. VEU Feldkirch    28    6   7  15   111:141   19
 7. WAT Stadlau      28    6   7  15   111:152   19
 8. HC Salzburg      28    6   6  16    97:135   18
 
 Erster Meistertitel für den ATSE Graz.

Relegation 
 HC Salzburg - EK Zell am See: 7:2, 9:2
 Der HC Salzburg verbleibt in der Bundesliga.

Oberliga 
 Ost: 1. Leoben, 2. EC VSV
 West: 1. EK Zell am See, 2. EHC Lustenau

Die beiden besten Mannschaft jeder Gruppe qualifizierten sich für ein Play-Off um die Qualifikation zur Bundesliga-Relegation gegen den HC Salzburg.

Qualifikation für die Bundesliga-Relegation 
 #  Team             GP   W   T   L     Tore     P
 1. EK Zell am See    6   6   0   0    44: 13   12
 --------------------------------------------------
 2. EC VSV            6   4   0   2    28: 31    8
 3. EHC Lustenau      6   1   1   4    18: 33    3
 4. Leoben            6   0   1   5    18: 31    1
 
 Der EK Zell am See qualifizierte sich für das Relegationsduell gegen Salzburg (s. o.).

Weblinks 
 

1974
Bundesliga Osterreich